Американський штат Південна Дакота поділяється на 66 округів.

Південна Дакота